Kyburz ist der Familienname folgender Personen:

Abraham Kyburz (1700–1765), Schweizer evangelischer Geistlicher
Christine Kamm-Kyburz (1949–2019), Schweizer Kunsthistorikerin
 Ernst Kyburz (1898–1983), Schweizer Ringer
 Hanspeter Kyburz (* 1960), Schweizer Komponist
 Jules Kyburz (* 1932), Schweizer Manager
 Matthias Kyburz (* 1990), Schweizer Orientierungsläufer
 Regula Kyburz-Graber (* 1950), Biologin
 Rosemary Kyburz (* 1944), australische Politikerin

Kyburz heißt der Ort:

 Kyburz (Kalifornien)

Kyburz ist ein Unternehmen:

 Kyburz Switzerland, Schweizer Hersteller von Elektrofahrzeugen